Aron kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aron, Mayenne, kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire,

Indien 

 Āron, ort, Madhya Pradesh, Guna, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar